Лауриано

 Фамилия
 Лауриано, Августин Трибоний (1810—1891) — румынский историк, лингвист, политик. Президент Румынской академии.

 Топоним
 Лауриано — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.